Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les 10 et . Dans le département de la Dordogne, non concerné par le redécoupage électoral, quatre députés sont à élire dans le cadre de quatre circonscriptions.

Élus

Rappel des résultats départementaux des élections de 2007

Positionnement des partis

Résultats

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription de la Dordogne (Périgueux-Vallée de l'Isle) 
Source : Ministère de l'Intérieur

Député sortant : Pascal Deguilhem (PS) est réélu avec 65,99 % des voix exprimées au second tour.

Deuxième circonscription de la Dordogne (Bergeracois) 
Source : Ministère de l'Intérieur

Député sortant : Daniel Garrigue (DVD). Brigitte Allain (EELV) est élue avec 53,19 % des voix exprimées au second tour.

Troisième circonscription de la Dordogne (Haut-Périgord) 
Source : Ministère de l'Intérieur

Dès le premier tour, la députée sortante, Colette Langlade (PS), est élue avec 51,74 % des voix exprimées.

Quatrième circonscription de la Dordogne  (Sarladais) 
Source : Ministère de l'Intérieur

Dès le premier tour, le député sortant, Germinal Peiro (PS), est réélu avec 51,26 % des voix exprimées.

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives de la Dordogne
 Liste des députés de la Dordogne
 Élections législatives françaises de 2012

Notes et références 

Dordogne
Politique en Dordogne